Rubik steht für:
 Rubik (Albanien), eine albanische Kleinstadt
 Rubik (Band), eine finnische Pop/Rock-Band
 (133250) Rubik, einen Asteroiden

Rubik ist der Familienname folgender Personen:
 Anja Rubik (* 1983), polnisches Model
 Ernő Rubik (Flugzeugkonstrukteur) (1910–1997), ungarischer Flugzeugkonstrukteur
 Ernő Rubik (* 1944), ungarischer Bildhauer, Architekt und Designer, Erfinder des Zauberwürfels
 Frieder Rubik (* 1956), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Piotr Rubik (* 1968), polnischer Komponist
 Silvia Rubik (* 1960), österreichische Politikerin (SPÖ)